Finale Kupa prvaka 1991. je bilo 36. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 29. svibnja 1991. na stadionu San Nicola u Bariju. U finalu su igrali jugoslavenska Crvena zvezda i francuski Olympique de Marseille. Izvođenjem jedanaesteraca, pobijedila je Crvena zvezda i osvojila svoj prvi i zasad jedini naslov prvaka Europe.

Prvih 120 minuta utakmice nije odlučilo pobjednika, pa su se izvodili jedanaesterci. U izvođenju, svi su postigli pogotke, osim Marseillevog braniča Amorosa. Ovo je zasad jedini naslov pobjednika Kupa/Lige prvaka za neku srpsku ili jugoslavensku momčad.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1990./91., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1991.

Kup prvaka 1991.
Nogometne utakmice u Italiji